In 1982/83 werd het 45e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 12e keer.

Stadions

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1982/83